58-я общевойсковая армия — оперативное объединение Сухопутных войск Российской Федерации. Находится в составе Южного военного округа.

Управление объединения расположено г. Владикавказ республики Северная Осетия-Алания.

Условное наименование — Войсковая часть № 47084 (в/ч 47084). Сокращённое наименование — 58 ОА.

История  

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации от 17 марта 1995 года № 314/2/0198 и директивой штаба СКВО от 4 апреля 1995 года № 14/0155 с 1 июня 1995 года управление 42-го армейского корпуса с подразделениями охраны и обслуживания переформировано в управление 58-й общевойсковой армии. Так на Кавказе была создана 58-я общевойсковая армия РФ.

Её костяком стали соединения и части, входившие в состав 42-го армейского корпуса, личный состав которого принимал активное участие в ликвидации осетино-ингушского конфликта в ноябре — декабре 1992 года. С декабря 1994 года по декабрь 1996 года соединения и части корпуса, а в последующем 58-й общевойсковой армии, участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

Первая чеченская война 
О периоде становления 58-й общевойсковой армии в первые дни «чеченской» войны подробно написано в книге первого её командующего — генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала».

Дагестанская война 
2 августа 1999 года группа боевиков численностью около 2000 человек вторглась на территорию Ботлихского и Цумандинского районов Дагестана. 7 августа боевики разоружили милицию в населённых пунктах Ансалта и Рахата, были также захвачены аулы Тандо и Шадрода. Сложная войсковая операция была проведена в так называемой Кадарской зоне — селениях Чабанмахи и Карамахи.

К 11 сентября российские войска заняли господствующие над всей местностью горы Чабан. Остатки боевиков в Кадарской зоне были полностью ликвидированы 15 сентября. Потерпев поражение в горных районах Дагестана, бандиты предприняли вылазку в Новолакском районе, но безуспешную. Тогда они начали подготовку к очередному нападению на приграничные с Чечнёй районы Дагестана.

Вторая чеченская война 
Исходя из военно-политической обстановки, сложившейся в Северо-Кавказском регионе, в целях выполнения указаний и решения Президента Российской Федерации, принятых на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, 7 сентября 1999 года и утверждённых 16 сентября 1999 года, приказа Министра обороны Российской Федерации и директивы Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации от 11 сентября 1999 года, была создана группировка войск «Запад».

В соответствии с приказом руководителя Оперативного штаба Западной зоны от 27 сентября 1999 года на базе оперативных групп 58-й и 22-й гвардейской общевойсковых армий был сформирован Оперативный штаб Западной зоны.

По состоянию на 29 сентября 1999 года в состав Западной зоны входили:

 Оперативный штаб Западной зоны (ОГ 58-й ОА и ОГ 22-й гв. ОА),
 19-я мотострелковая дивизия 58-й ОА в составе: 
 оперативная группа управления дивизии,
 оперативная группа 503-го мотострелкового полка в составе одного мотострелкового батальона со средствами усиления,
 оперативная группа 693-го мотострелкового полка в составе одного мотострелкового батальона со средствами усиления,
 реактивная батарея 429-го мсп,
 батарея 1329-го оптадн, 
 части и подразделения боевого обеспечения (405 обс, 239 орб, 1493 оисб, 344 орвб, 1096 обмо, 532 об РХБЗ, 135 омедб, 1077 об РЭБ),
 3-я мотострелковая дивизия МВО в составе:
 оперативная группа управления дивизии,
 245-й мотострелковый полк в составе двух мотострелковых батальонов и одного гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона,
 752-й мотострелковый полк в составе двух мотострелковых батальонов и одного гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона,
 99-й самоходный артиллерийский полк в составе одного гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона и одного реактивно-артиллерийского дивизиона, 
 взвод 159-го отдельного противотанкового дивизиона,
 части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения (84 орб, 692 обс, 145 оисб, 231 омедб, 911 обмо, 152 орвб, взвод РХБЗ, взвод РЭБ)
 15-й мсп 2-й мсд в составе двух мсб и одного гсадн,
 423-й мсп 4-й тд в составе одного мсб и одного гсадн,
 276-й мсп 34-й мсд УрВО в составе двух мсб, двух гсадн, тб, здн.
 1393-й омсб 205-й омсбр 58-й ОА,
 овэ 440-го овп БУ МВО,
 танковая рота 28-го отб 205-й омсбр 58-й ОА,
 части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения (130-го опс МВО, 664-го оо СпН МВО, 11-го исп, 1020-го крц 58-й ОА, 660 мосн ЛенВО).
Резерв: 19-я мсд и 205-я омсбр 58-й ОА в пункте постоянной дислокации (ППД).

Управление созданной Западной группировки войск составил командный состав, начальники отделов и служб 58-й общевойсковой армии, офицеры оперативной группы 22-й гвардейской общевойсковой армии и 3-й мотострелковой дивизии. Командующим Западной группировкой войск (сил) был назначен генерал-майор Шаманов В. А., начальником штаба — полковник Кондратенко В. Ф.

Сосредоточение частей вдоль границы с Чеченской Республикой было завершено к исходу 29 сентября 1999 года. Личный состав подразделений 58-й армии прибыл в состав группировки войск «Запад», уже имея боевой опыт ведения боевых действий в Ботлихском и Новолакском районах Республики Дагестан.

В дальнейшем 205-я отдельная мотострелковая бригада, прибыв из пункта постоянной дислокации (г. Будённовск), была переведена в состав войск группировки в район населённых пунктов Знаменское, Комарово, Терское с целью создания ударной группировки по захвату господствующих высот Терского хребта, и 6 октября 1999 года 205-я омсбр вступила в бой с бандитами на подступах к станице Ищёрская, где были оборудованы долговременные огневые укрепления.

8 октября 1999 года, ударами боевых вертолётов в районе 4-х км юго-западнее населённых пунктов Верхний Наур, Кирово, по скоплению боевиков был нанесён значительный урон незаконным вооружённым формированиям, что сломило боевой дух боевиков.

К исходу 15 октября 1999 года было завершено окружение группировки бандформирований возле аула Наурское и в Надтеречном районах с целью обеспечения проведения специальных операций по зачистке населённых пунктов от бандформирований и восстановления в них законности и конституционного порядка.

Для захвата выгодных рубежей на западной окраине города Грозный на базе частей и подразделений 205-й и 136-й мотострелковых бригад были созданы рейдовые отряды в составе усиленных мотострелковых рот и батальонов. После проведения разведки и артподготовки подразделения быстрыми и решительными действиями захватили господствующие высоты и закрепились на них, обеспечив подход к городу основных сил группировки и отрезав возможность организованного отхода бандитов.

К исходу 15 ноября 1999 года подразделения 503-го мотострелкового полка блокировали населённый пункт Бамут с севера, а 693-го мотострелковый полк — с запада и юго-запада. Боевики оказывали упорное сопротивление, вели сосредоточенный, плотный огонь со стороны горы «Волчья» (на востоке населённого пункта Бамут). После нанесения мощного огневого удара артиллерией и фронтовой авиацией подразделения 503-го и 693-го мотострелковых полков пошли в наступление и овладели высотой «Волчья», тем самым полностью блокировали населённый пункт Бамут, выполнив задачу, поставленную командованием оперативной группировки войск.

К исходу 20 ноября 1999 года 3-я мотострелковая рота 693-го мотострелкового полка, под огневым шквальным огнём боевиков блокировала населённый пункт Ачхой-Мартан с юга, тем самым подразделение не допустило беспрепятственного выхода боевиков в горный массив для оказания помощи бандитам, находящимся в Бамуте.

7 декабря 1999 года дорога Урус-Мартан — Танги была взята под полный контроль федеральных войск.

С 18 декабря 1999 года, после передислокации 503-го мотострелкового полка в район южнее Урус-Мартан, подразделения выполняли задачу по непосредственному блокированию селения Урус-Мартан с юга, а подразделения 693-го мотострелкового полка вышли на южную окраину селения Ачхой-Мартан и так же блокировали его с юга. Проведённые операции по блокированию сёл исключили возможность подвоза боевикам, действовавшим в районе этих населённых пунктов продовольствия, медикаментов других материальных средств и вынудили их отойти в горы.

В течение января подразделения 503-го и 693-го мотострелковых полков осуществляли преследование незаконных вооружённых формирований и вели боевые действия по захвату высот в районе Аргунского ущелья. Основной задаче для этих подразделений являлся захват перевала, других возможных проходов по ущелью, предотвращения проникновения подкрепления бандитам через границу Российской Федерации, а также дать возможность пограничным войскам Федеральной службы безопасности Российской Федерации организовать надёжную охрану по всей линии государственной границы.

В декабре 1999 года была освобождена вся равнинная часть территории Чеченской Республики. Основные силы боевиков сосредоточились в горах, но немалая их часть осела в Грозном и других населённых пунктах. Перед российскими войсками стояли две задачи: освобождение от бандитов столицы республики и ликвидация бандформирований в горных районах.

С середины декабря 1999 года войска ОГВ (с) приступили к выполнению поставленных задач. На западном направлении руководил генерал М. Малофеев — заместитель командующего 58-й общевойсковой армией по боевой подготовке.

17 января войсковые подразделения вошли в Грозный с двух направлений и неожиданно встретили упорное сопротивление боевиков. Преодолевая сопротивления, подразделения продвигались к площади Минутка. Бандитские формирования, действовавшие в пригородах и районах города, близлежащих населённых пунктах и терроризировавших местное население были вытеснены в горы и стали концентрироваться в Шатойском, Веденском, Ножай-Юртовском районах.

14 января 2000 года 19-я мотострелковая дивизия, согласно приказу командующего оперативной группы «Запад» генерала-лейтенанта Владимира Шаманова, переместилась в район южнее селения Старые Атаги и получила боевую задачу — взять под контроль западный хребет «Волчьих ворот», блокировать незаконные вооружённые формирования и не допустить прорыва боевиков в населённые пункты. Комсомольское, Алхазурово, Мартан-Чу. Основные усилия были направлены на Аргунское ущелье в его вход — «Волчьи ворота». Подразделения 503-го мотострелкового полка заняли господствующие высоты, оборудовали в инженерном отношении опорные пункты с круговой обороной, заминировали вероятные подходы (тропы) бандитов, подготовили рубежи огня из артиллерии и миномётов на маршрутах вероятного прорыва боевиков.

Противник тоже сосредоточил свои основные усилия на удержании «Волчьих ворот».

24 января 2000 года 4-я мотострелковая рота 693-го гв. мотострелкового полка, вела бой и удерживала ротный опорный пункт, не допустив прорыва бандитов в районе селения Пионерское, противник был отбит и загнан снова в горы, часть бандитов всё же смогла прорваться в Пионерское.

25 января 2000 года в результате тяжёлых боестолкновений подразделениями 693-го гв. мотострелкового полка, противник был выбит из населённого пункта Пионерское, были взяты под контроль: северная часть хребта и дорога Дачу-Борзой — Дуба-Юрт.

3 февраля 2000 года 205-й отдельной мотострелковой бригадой был блокирован аул Шами-Юрт с юга, перед подразделениями стояла задача не пропустить прорыва боевиков через боевые порядки бригады.

4 февраля 2000 года подразделения войсковой манёвренной группы, 205-й омсбр блокировали населённый пункт Катыр-Юрт с юга, в результате активных боевых действий войсковой манёвренной группы противник понёс большие потери и отступил в горную часть Чеченской Республики.

5 марта 2000 года под прикрытием темноты группа из банды Гелаева численностью около 800 человек по горным тропам и устьям рек в сопровождении проводников из местных жителей селения Комсомольское проникли из горных районов республики в данный населённый пункт. В течение 5 и 6 марта были проведены мероприятия по блокированию населённого пункта Комсомольское подразделениями 503-го гв. мотострелкового полка, но решить задачу по уничтожению противника с ходу не удалось.

Используя жилые строения, мощные бетонные подвалы, боевики создали глубоко эшелонированную оборону и ожесточённо сопротивлялись российским войскам. После того, как населённый пункт Комсомольское был освобождён, военные эксперты подтвердили, что местное население, поддерживающее боевиков, активно готовило село к боевым действиям. Жилые строения были подготовлены и использованы как огневые точки, во многих домах имелись двухуровневые подвалы. Оконные проёмы в домах и подвалах заложены мешками с песком, с использованием природного камня. Во дворах оборудовались блиндажи, имелись ходы сообщений между домами, в заборах проделывались бойницы для стрельбы, что обеспечивало боевикам быструю смену огневых позиций.

Позже к блокированию селения Комсомольское привлекались и подразделения 19-й мотострелковой дивизии. В течение семи суток подразделения вели боевые действия по уничтожению бандитов в Комсомольском и 14 марта освободили населённый пункт от боевиков.
 
В ходе ведения спецоперации боевики неоднократно пытались прорвать кольцо окружения в южном, юго-восточном и юго-западном направлениях, одновременно предпринимались попытки проникновения и оказания помощи незаконным вооружённым формированиям, бандитами с горной части республики. Противник настойчиво предпринимал попытки воссоединения с группами, обороняющимися в Комсомольском. В результате решительных действий подразделений 58-й ОА, других силовых структур все попытки массового прорыва боевиков были пресечены, бандиты понесли значительные потери, убито свыше 400 человек, 200 взяты в плен, остальные были рассеяны и бежали в горные ущелья.

Войсковая операция в районе села Комсомольское была одна из последних крупномасштабных операцией по ликвидации группировки Руслана Гелаева, после этого на территории Чеченской Республики начали набирать силу мирные процессы.

Беслан (1—3 сентября 2004) 
Подразделения 58-й армии участвовали в освобождении заложников в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Недалеко от школы, где удерживались заложники, был развёрнут оперативный штаб 58-й ОА, полевой госпиталь, для оказания помощи вышедшим из здания. Части армии участвовали в штурме школы, разминировании помещений и спасении оставшихся в здании заложников.

Война в Грузии (2008) 

 8 августа 2008
18:24 — две танковые колонны 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии обошли Цхинвал по Зарской дороге и Транскавказской магистрали и начали обстрел позиций грузинских военных. Грузинским войскам пришлось покинуть Цхинвал.

19:37 — части 58-й общевойсковой армии подавили грузинские огневые точки, обстреливавшие город и позиции российских миротворцев.

 9 августа 2008
09:36 — часть 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа прорвалась к базовому лагерю российских миротворцев в Цхинвале.

11:56 — По заявлению Главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева части 58-й армии полностью очистили Цхинвал от грузинских военных. Ранее воюющие стороны неоднократно сообщали о том, что Цхинвал находится под их контролем.

Днём в засаду под артиллерийский обстрел попала штабная колонна 58-й армии, продвигавшаяся по окружной дороге к Цхинвалу. Колонна понесла большие потери, из 30 машин уцелело только 5. Среди прочих ранения получил командующий армией Анатолий Хрулёв и журналисты российского телеканала «Вести». Раненые доставлены в госпиталь во Владикавказе.

 Военные трофеи

По заявлениям российских генералов, всего в ходе войны в Грузии силами 58-й общевойсковой армии было захвачено 65 танков, несколько десятков единиц другой бронетехники, в том числе пять комплексов ПВО «Оса», 15 боевых машин пехоты БМП-2, артиллерийские орудия Д-30, а также самоходные артиллерийские установки чешского производства и бронетранспортёры производства США. Ранее, в ходе отступления грузинские военные оставили в ангарах и на складах военной базы возле города Гори 15 танков, десятки бронемашин и артиллерийских орудий, снаряды и ракеты. Часть боеприпасов была уничтожена, а часть вывезена за пределы Грузии. На другой военной базе, в городе Сенаки, которая также была без боя оставлена грузинскими войсками, российские военнослужащие изъяли 1728 единиц оружия, среди которых 764 винтовки M-16 (производства США), 28 пулемётов M240 (также производства США) и 754 автомата Калашникова.

Вторжение России на Украину (2022) 

Во время вторжения погиб подполковник Гашиятуллин Руслан Рамазанович, один из командиров 58-й армии ВС РФ, а личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й гвардейской военной базы (около 300 военных) отказался от участия в боевых действиях на территории Украины.

В составе 
 Северо-Кавказский военный округ (1995—2010)
 Южный военный округ (2010 — )

Состав

2021 год 
В состав 58-й общевойсковой армии входят:
 управление
 19-я мотострелковая Воронежско-Шумлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизия, в/ч 20634 (г. Владикавказ)
 42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская Краснознамённая дивизия (Ханкала, Калиновская, Шали, Борзой)
 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 63354 (г. Буйнакск)
 4-я гвардейская военная Вапнярско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова база, в/ч 66431 (г. Цхинвал (Южная Осетия))
 12-я ракетная бригада, в/ч 25788 (г. Моздок)
 291-я артиллерийская ордена Суворова бригада, в/ч 64670 (ст. Троицкая).
 67-я зенитная ракетная бригада, в/ч 32383 (г. Владикавказ).
 100-я отдельная разведывательная бригада, в/ч 23511 (г. Моздок-7, Моздокский район)
 34-я бригада управления, в/ч 29202 (г. Владикавказ) 
 40-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 16383 (ст. Троицкая)
 31-й инженерно-сапёрный полк, в/ч 31777 (г. Прохладный)
 74-й отдельный радиотехнический полк ОсНаз, в/ч 68889 (г. Владикавказ);
 14-й отдельный батальон РЭБ (г. Владикавказ);
1020-й командный разведывательный центр, в/ч 30656 (г. Владикавказ);
 1138-й командный пункт ПВО (г. Владикавказ);
 Н-я топографическая часть (г. Владикавказ)

Командование армии 
Командующие 

 май 1995 — июль 1997 — генерал-лейтенант Трошев, Геннадий Николаевич,
 июль 1997 — август 1999 — генерал-лейтенант Сидякин, Анатолий Михайлович,
 август 1999 — декабрь 2000 — генерал-лейтенант Шаманов, Владимир Анатольевич,
 февраль 2001 — март 2003 — генерал-майор Герасимов, Валерий Васильевич,
 март 2003 — апрель 2006 — генерал-лейтенант Соболев, Виктор Иванович,
 4 апреля 2006 — 6 мая 2010 — генерал-лейтенант Хрулёв, Анатолий Николаевич,
 7 мая 2010 — 30 января 2012 — генерал-майор Картаполов, Андрей Валериевич,
 30 января 2012 — август 2016 — генерал-майор, с 2014 г. генерал-лейтенант Гурулёв, Андрей Викторович.
 август 2016 — январь 2017 — генерал-майор Кузовлев, Сергей Юрьевич
 январь 2017 — февраль 2019 — генерал-майор, с 12.12.2018 г. генерал-лейтенант Никифоров, Евгений Валерьевич.
 февраль 2019 — сентябрь 2020 — генерал-майор Рыжков, Сергей Борисович.
 сентябрь 2020 —  — генерал-лейтенант Зусько, Михаил Степанович.

Профессиональная подготовка

Командно-штабные учения (2002) 
В 2002 году во Владикавказе были проведены командно-штабные учения частей и подразделений 58-й общевойсковой армии. По легенде учений условный противник прорывался с территории Грузии в высокогорной местности, а российские войска занимают оборону. На одном из этапов учений подразделения 58-й общевойсковой армии обеспечивали безопасность российского миротворческого контингента в Южной Осетии, который состоит из нескольких сотен военнослужащих 58-й ОА.

По сообщению начальника пресс-службы командующего войсками Северо-Кавказского военного округа полковника Геннадия Алёхина целью учений являлась отработка взаимодействия штабов и воинских частей, дислоцированных по всему Северному Кавказу, от Чёрного моря до Дагестана.

Военные учения (2006) 

В начале сентября 2006 года проводила широкомасштабные военные учения на территории трёх республик РФ (Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии). По легенде учений, границу в районе, подконтрольном подразделениям армии, прорвали войска соседнего государства. На противостояние «агрессорам» были брошены три тысячи солдат и офицеров и 500 единиц боевой техники.

Учения Кавказ-2012 
17—23 сентября 2012 года на полигонах Раевский, Ашулук, Дарьял, Тарское, Серноводское соединения и воинские части 58-й ОА принимали непосредственное участие в стратегических командно-штабных учениях Южного военного округа «Кавказ-2012» —, которые проходили в завершение летнего периода обучения в Вооружённых силах. Тема учений — совершенствование практических навыков командного состава и штабов в планировании и применении войск в условиях равнинно-степной местности с использованием перспективных автоматизированных систем управления и применением высокоточного оружия и новых образцов вооружения.

Владимир Путин посетил проходившие на полигоне Раевский стратегические учения «Кавказ-2012» и дал им отличную оценку. Президент отметил, что главная задача подобных учений — это демонстрация готовности военнослужащих защитить национальные интересы россиян и устранить угрозы национальной безопасности России.

Награды 
  Орден Суворова (2020) — за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки  
 Война в Осетии, расстановка сил  Лента.ру
 Война в Южной Осетии: вооружённые силы конфликтующих сторон РБК 
 

Появились в 1995 году в России
Воинские части и формирования, созданные в 1995 году
Общевойсковые армии России
Воинские формирования Южного военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие во Второй чеченской войне
Воинские формирования России, участвовавшие в Российско-грузинской войне (2008)
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании